Dinko Vranković (svećenik)
Dinko Vranković (likovni umjetnik)